Peiszisztratosz athéni türannosz
 Peiszisztratosz az Odüsszeia egyik szereplője